Kanngießer ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Kanngießer (* um 1965), deutsche Physikerin
 Carl Hermann Kanngießer (1820–1882), deutscher Jurist und nationalliberaler Politiker

 Peter Friedrich Kanngießer (1774–1833), deutscher Historiker und Dichter
Siegfried Kanngießer (1940–2004), deutscher Sprachwissenschaftler und Hochschullehrer. 

Siehe auch:
 Kannegießer
 Kannegiesser
 Kannengiesser